Svichtov est une ville du nord de la Bulgarie, sur la rive droite du Danube.
 Svichtov est l'obchtina (district) où est située cette ville.
 L' Anse Svichtov est une petite baie de  de large située à l'extrémité nord de la péninsule de Byers, sur l'Île Livingston, dans l'Antarctique. Elle a été nommée d'après la ville bulgare de même nom.